Авето — река в Италии, правый приток Треббии.
 Авето — долина Северных Апеннин в Италии.
 Авето — региональный природный парк в Лигурии на севере Италии.